K.S.V. Sanctus Virgilius - studentenvereniging te Delft
Virgilius van Salzburg - bisschop van Salzburg